Горфункель — еврейская фамилия (от  — карбункул, драгоценный камень — обыкновенно красный гранат); варианты: Горфинкель, Гурфинкель, Гарфинкель, Гарфункель.

 Горфункель, Александр Хаимович (1928—2020) — советский и российский библиограф.
 Горфункель, Елена Иосифовна (род. 1945) — советский и российский театровед и театральный критик, профессор кафедры зарубежного театра РГИСИ.